Васил (Давид) Сихарулидзе (); , Тбилиси, ГССР) — государственный, дипломатический и военный деятель республики Грузия, министр обороны Грузии (2008—2009).

Биография 
Выпускник Тбилисского государственного медицинского университета (1993). С 1993 по 1995 работал врачом-психиатром в институте психиатрии в Тбилиси. Кроме грузинского, владеет английским, русским и французским языками. Женат, имеет две дочери.

Карьера 
В 1995—1996 — исполнительный директор Атлантического совета Грузии, евроинтеграционной организации, которая занимается «Политической дорожной картой евроатлантического будущего Грузии».

С 1996 по 2000 работал в парламентской комиссии Грузии в качестве ведущего специалиста по вопросам обороны и безопасности.

С 2000 по 2002 возглавлял департамент НАТО в Министерстве иностранных дел Грузии, с 2002 — заместителя главы грузинского представительства НАТО в Брюсселе. С марта до июля 2004 работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности Грузии.

С июля 2004 находился на посту заместителя министра обороны, а с октября 2005 по 2006 год — первого заместителя министра обороны Грузии, ответственного за вопросы планирования, международных отношений и юридических дел.

В марте 2006 года Сихарулидзе был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в США, Канаде и Мексике. Отозван в декабре 2008 года, чтобы сменить, на посту министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, чьи действия в августе 2008 года во время вооружённого конфликта в Южной Осетии подверглись критике со стороны грузинской оппозиции.

В. Сихарулидзе занимал пост министра оборонного ведомства Грузии в течение восьми месяцев. 27 августа 2009 года он был снят с должности. На посту министра его сменил первый заместитель Бачана Ахалая, близкий соратник президента Михаила Саакашвили и влиятельного министра внутренних дел Вано Мерабишвили.

В. Сихарулидзе 27 августа 2009 был переведен на должность внешнеполитического советника президента.

Ссылки 
 Davit Sikharulidze — Biography

Министры обороны Грузии
Дипломаты Грузии
Послы Грузии в США
Послы Грузии в Канаде
Послы Грузии в Мексике
Заместители министров Грузии